Грешилов — фамилия; имеет женскую форму Грешилова. Известные носители:
 Грешилов, Михаил Васильевич (1912—2004) — советский подводник-черноморец, Герой Советского Союза, капитан 1 ранга.
 Грешилов, Николай Николаевич (род. 1953) — бизнесмен, владелец АО «Корпорация „ГРИНН“» с годовым оборотом 41 миллиард рублей (2014 г.).